

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe
 Kosów – część wsi Krasne w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Uścimów
 Kosów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Kosów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica
 Kosów – część wsi Marianki w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Kosów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Lesznowola
 Kosów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Kowala

Miejscowości poza granicami Polski 
 Kosów (Kosów Poleski) – miasto na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim
 Kosów (Kosów Huculski) – miasto na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, siedziba rejonu kosowskiego
 Kosów – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim

Zobacz też 
 Kosów Lacki
 Kosów Ruski
 Kosów-Hulidów
 Kosowo, Kosówka